Aschbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Aschbach (Westpfalz) im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz
 Aschbach-Markt, Marktgemeinde im Bezirk Amstetten in Niederösterreich
 Aschbach (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin in Frankreich

Ortsteile in Deutschland:
 Aschbach (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Aschbach (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Aschbach (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Aschbach (Lebach), Ortsteil der Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Aschbach (Schlüsselfeld), Ortsteil der Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Aschbach (Wald-Michelbach), Ortsteil der Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Gemeindeteile in Österreich:
 Aschbach (Gemeinde Rennweg), Ortschaft von Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Aschbach-Dorf, Katastralgemeinde von  Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Aschbach (Gemeinde Peterskirchen), Weiler in der Ortschaft Manhartsberg bei Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Aschbach bei Fürstenfeld, Ortschaft von Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Aschbach (Gemeinde Mariazell), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Aschbach (Gemeinde Längenfeld), Weiler in der Ortschaft Huben bei Längenfeld, Bezirk Imst, Tirol

Ortsteile in der Schweiz:
 Aschbach ZH, Weiler am Greifensee, Gemeinde Maur, Kanton Zürich

Ortsteile in Italien:
 Aschbach (Algund), eine Fraktion (Ortsteil) von Algund in Südtirol
 Aschbach (Percha), eine Fraktion (Ortsteil) von Percha in Südtirol

Berge:
 Aschbach (Thüringen), ein 768 m hoher Berg im Thüringer Wald

Gewässer (teils mit Aschbachtal):

 Aschbach (Anlauter), rechter Zufluss der Anlauter bei Pfraunfeld, Gemeinde Burgsalach, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Aschbach (Ettishofer Ach), linker Zufluss der Ettishofer Ach (zur Schussen) bei Berg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Aschbach (Exter), rechter Zufluss der Exter in Bösingfeld, Gemeinde Extertal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Aschbach (Glan), rechter Zufluss des Glans bei Offenbach-Hundheim, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Aschbach (Glatt), südwestlicher Zufluss des Greifensees bei Schülen, Gemeinde Maur, Bezirk Uster, Kanton Zürich
 Aschbach (Gollradbach), rechter Zufluss des Gollradbachs (zur Salza) vor Wegscheid, Stadtgemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Aschbach oder Sonnleithenbach, linker Zufluss der Großen Mühl in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Aschbach (Jochberger Ache), rechter Zufluss der hier Jochberger Ache genannten Großache bei Unteraurach, Gemeinde Aurach bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Aschbach (Kellbach), rechter Zufluss des Kellbachs und dessen längerer Quellast bis vor Kleukheim, Markt Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Aschbach (Leimbach), linker Nebenarm des Leimbachs (zum Oberrhein) bei Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Aschbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach bei Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Aschbach (Moosalbe), rechter Zufluss der Moosalbe oberhalb von Schopp, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Aschbach (Naab), linker Zufluss der Naab in Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Aschbach (Oichten), rechter Zufluss der Oichten (zur Salzach) vor Dreimühlen, Gemeinde Göming, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Aschbach, deutscher Name des Popel (Opava), rechter Zufluss der Opava (deutsch Oppa) in Nové Heřminovy, Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Tschechien
 Aschbach (Rittschein), linker Zufluss der Rittschein bei Aschbach bei Fürstenfeld, Gemeinde Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Aschbach (Saar), linker Zufluss der Saar nach Gersweiler, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Aschbach (Salzach), rechter Zufluss der Salzach bei Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Aschbach (Saugraben), linker Zufluss des Saugrabens (zum Heilbach, zum Wörther Altrhein) im Bienwald bei Büchelberg, Stadt Wörth am Rhein, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Aschbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in Dellfeld, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Aschbach (Siesbach), rechter Zufluss des Siesbachs (zur Nahe) bei Rötsweiler, Ortsgemeinde Rötsweiler-Nockenthal, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Aschbach (Striegis), rechter Zufluss der Großen Striegis nach Goßberg, Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Aschbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber zwischen Elpersheim, Stadt Weikersheim und Markelsheim, Stadt Bad Mergentheim, beide Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Aschbach (Theel), rechter Zufluss der Theel in Aschbach, Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Aschbach (Ulfenbach) – zwei Zuflüsse des Ulfenbachs in der Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen; flussabwärts:
 Aschbach (Ulfenbach, Affolterbach), rechter Zufluss zwischen Affolterbach und Aschbach
 Aschbach (Ulfenbach, Aschbach), rechter Zufluss in Aschbach
 Aschbach (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Aschfeld, Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Aschbach (Zellerbach), rechter Zufluss des Zellerbachs (zum Sulzbach, zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) bei der Kumpfmühle, Markt Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern

Speziell Aschbachtal steht weiters für:
 Naturschutzgebiet Aschbachtal, Schutzgebiet in Mittelsachsen

Aschbach ist auch der Name folgender Personen:
 Gerhard Adolf Aschbach (1793–1842), deutscher Jurist und Politiker
 Joseph von Aschbach (1801–1882), Historiker

Siehe auch:
 Asbach
 Aschach
 Aschauer Bach
 Aschenbach
 Aspach
 Assbach